Karpowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Anait Karpowa (* 1975), russische Pianistin
 Anna Samoilowna Karpowa (1883–1968), ukrainisch-russische Revolutionärin und Historikerin
 Irina Karpowa (* 1980), kasachische Siebenkämpferin
 Jelena Wiktorowna Karpowa (* 1980), russische Basketballspielerin

Siehe auch:
 Karpow, männliche Form des Nachnamens